Trölladyngja peut désigner :
 le Trölladyngja, un volcan du Sud-Ouest de l'Islande dans le système volcanique de Krýsuvík ;
 le Trölladyngja, un volcan du Sud-Ouest de l'Islande dans le système volcanique du Bárðarbunga.